Данилюк Михайло — український письменник, громадський діяч, редактор, журналіст. Протягом Другої Світової війни організував повстанські загони на Кременеччині, комендант Кременецького повіту, воював під псевдонімом «отаман Блакитний».
 Пестушко Костянтин Юрійович — військовий діяч, отаман Степової дивізії, Головний отаман Холодного Яру.

Псевдоніми